Це список усіх міст світу з населенням понад 1 млн мешканців.

У списку подано населення в межах власне міст. Багато з цих міст можуть утворювати агломерації зі значно більшим населенням. До списку включені 417 міст з населенням понад 1 млн мешканців і 3 міста, населення яких наближається до мільйона. Для деяких країн важко визначити межі власне міст, тому населення подано в межах муніципалітетів, департаментів, міських округів або метрополійних територій, також може бути вказано міське населення муніципалітетів (без врахування підпорядкованих сільських населених пунктів).

Деякі міста-мільйонники є передмістями або входять в агломерації інших міст-мільйонників, наприклад:
 Усі, Сучжоу, Чаншу, Куньшань, Чанчжоу входять в агломерацію Шанхая;
 Кальян-Домбівлі, Васай-Вірар, Тхане і Наві-Мумбай — в агломерацію Мумбай;
 Газіабад і Фаридабад — передмістя Делі;
 Чжуншань, Фошань, Цін'юань, Дунгуань, Хуейчжоу, Цзянмень, Чжаоцін, Шеньчжень, Цзюлун входять в агломерацію Гуанчжоу (агломерація Дельти Перлинної річки);
 Інчхон, Коян, Соннам і Сувон — в агломерацію Сеула;
 Бекасі, Депок, Південний Тангеранг і Тангеранг — передмістя Джакарти;
 Гіза та Шубра-ель-Хейма — передмістя Каїра;
 Йокогама, Кавасакі та Сайтама входять в агломерацію Токіо;
 Екатепек-де-Морелос і Несауалькойотль — передмістя Мехіко;
 Чаочжоу і Цзєян входять в агломерацію Шаньтоу;
 Ульсан і Чханвон — передмістя Пусана;
 Цюаньчжоу, Цзіньцзян і Путянь — передмістя Сяменя;
 Кобе і Кіото входять в агломерацію Осаки;
 Новий Тайбей і Таоюань — в агломерацію Тайбея;
 Калоокан і Кесон-Сіті — передмістя Маніли;
 Омдурман і Північний Хартум — передмістя Хартума тощо.

До списку не входять Кейптаун, Йоганнесбург, Дурбан, Преторія, Копенгаген, Ломе, Сянган, які можуть вважатися мільйонниками, якщо враховувати населення передмість, проте не є такими, якщо рахувати населення власне міст.

Список міст 
}}
Позначення:
 ° населення подано в межах муніципалітетів, муніципальних корпорацій, комун, округів, районів або міськрад, які можуть включати також інші населені пункти.
 • населення подано в межах «великих міст» (складається з кількох муніципалітетів або громад, кожна з яких може мати свої органи місцевого самоврядування, при цьому саме «велике місто» може не мати офіційно встановлених меж і ОМС).

Легенда:

Кількість міст за країнами 

У таблиці враховані 3 міста, населення яких наближається до мільйона. Тайвань подано окремо від КНР, САР Сянган враховано разом із КНР.

Загалом 420 міст у 99 країнах.

Міста, що втратили статус міст-мільйонників 
 Глазго (Велика Британія) — втратив статус у 1960-х
 Турин (Італія) — втратив статус у 1980-х
 Детройт (США) — втратив статус у 1990-х
 Неаполь (Італія), Сянган (Вікторія) (Китай), Донецьк (Україна), Кітакюсю (Японія) — втратили статус у 2000-х
 Пеканбару (Індонезія), Катманду (Непал), Дніпро (Україна), Фрітаун (Сьєрра-Леоне), Беньсі (Китай) — втратили статус у 2010-х
 Нова-Ігуасу (Бразилія) — у 1989 році населення було понад 1 млн, згодом з міста виділилось 4 окремих міста — Бепфорд-Рошу, Жапері, Кеймадус та Мескіта, і населення стало менше 1 млн.
 Пікін (Сенегал) — у 2013 році мав населення понад 1 млн мешканців, проте у 2021 році з міста виділився в окремий департамент Кер-Массар, і населення стало менше 1 млн.

Примітки 
 Для міст КНР існують різні способи визначення меж власне міста, тому в різних джерелах дані можуть відрізнятися. У цьому списку подано міське населення міст у межах міських округів, що може включати кілька населених пунктів, за розрахунками сайту CityPopulation.de.
 Для Індії населення подане в межах муніципальних корпорацій, може включати прилеглі території, які не вважаються окремими містами (out growths).
 Для Південної Африки подано населення населених пунктів (main place), а не муніципалітетів.
 Для Нігерії та Австралії подано населення «великих» міст, що об'єднують кілька муніципалітетів (local government areas), кожен із яких має свої органи місцевого самоврядування.
 Для Нігерії і Таїланду дані переписів піддаються сумнівам, можуть суттєво відрізнятися від оціночних даних. Для міст Сирії подано населення до початку громадянської війни.

Колишні назви, зміна меж (після 2000 року)

Джерела 
 Statistics Finland
 City Population

Див. також 
 Найбільші міста Європи за населенням

Списки міст
 
Міські дослідження та планувальна термінологія